Кулп — город и район в провинции Диярбакыр (Турция).
 КУЛП (курс учебно-летной подготовки) — руководство, определяющее методику обучения пилотов.
 Кулп, Нэнси (1921—1991) — американская актриса.